Detained (film), een (stomme) film uit 1924 met Stan Laurel 
 Detained (Star Trek: Enterprise)